Sono sei le unità navali da guerra della Royal Navy britannica alle quali è stato assegnato il nome HMS Coventry, come omaggio a Coventry, città situata nelle Midlands Occidentali, in Inghilterra.

 La prima HMS Coventry fu la ex San Miguel da 28 cannoni della Armada Española, catturata nel 1658, ma a sua volta requisita dai francesi nel 1666.
 La seconda HMS Coventry fu un vascello di quarta classe da 48 cannoni varato nel 1695, catturato dai francesi nel 1704, quindi ricatturato dai britannici e demolito nel 1709.
 La terza HMS Coventry fu una fregata di sesta classe da 28 cannoni varata nel 1757 e catturata dai francesi nel 1783.
 La quarta HMS Coventry, pennant number D43, fu un incrociatore leggero Classe C varato nel 1916 ed affondato nel 1942 in un attacco aereo.
 La quinta HMS Coventry, pennant number D118, fu un cacciatorpediniere Classe Type 42 varato nel 1974 e perso durante la Guerra delle Falkland.
 La sesta ed ultima HMS Coventry, pennant number F98, fu una fregata missilistica Classe Type 22 varata nel 1986 e venduta alla Romania nel 2003.

La HMS Penelope, varata nel 1962, avrebbe dovuto prendere il nome Coventry ma questo venne cambiato prima dell'assegnazione ufficiale.

Bibliografia 
  James Joseph Colledge, Ships of the Royal Navy. Greenhill Books, 1987.

Coventry